The Others refererer til flere ting:
 The Others (film)
 The Others (tv-serie)
 De Andre (Lost) – En gruppering af folk i den amerikanske tv-serie Lost